Gminy w USA:
 Low Gap (ang. Low Gap Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Low Gap (ang. Low Gap Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton